Full Moon Fever — дебютный сольный альбом лидера американской рок-группы The Heartbreakers Тома Петти. Один из наиболее успешных альбомов музыканта, занявший 3 место в чарте Billboard 200 и ставший 5×платиновым в США и 6×платиновым в Канаде.

Об альбоме 
Том Петти завершил гастроли с The Heartbreakers в поддержку альбома Let Me Up (I’ve Had Enough) и начал сочинять песни вместе со своим коллегой по Traveling Wilburys и лидером Electric Light Orchestra Джеффом Линном. Готовый материал не был похож на типичные песни The Heartbreakers и Петти решил записать их в качестве сольного альбома. Решение Тома вызвало неоднозначную реакцию его коллег по The Heartbreakers, тем не менее все они, за исключением ударника Стэна Линча, внесли свой вклад в запись Full Moon Fever. В записи альбома также приняли участие и коллеги Петти по Traveling Wilburys, за исключением Боба Дилана.

В ходе записи Full Moon Fever Том написал песни «Traveling» и «Waiting for Tonight», которые не попали на его сольный альбом, но впоследствии были записаны полным составом The Heartbreakers на сборнике Playback. Музыкант также написал песню «Indiana Girl», которая в конечном итоге превратилась в «Mary Jane’s Last Dance», одну из самых известных песен коллектива.

Оценки 
Стивен Томас Эрлевайн дал Full Moon Fever 4,5 звезды из 5, назвав его «маленьким шедевром, на котором нет слабых песен». Рецензент AllMusic, любуясь альбомом, сравнил его с Damn the Torpedoes The Heartbreakers. Критик Rolling Stone Джимми Гатерман дал Full Moon Fever 3,5 звезды из 5, отметив «мастерский сольный альбом».

Список композиций 

Интерлюдия
Между 5 и 6 песней есть небольшой монолог Тома Петти на фоне шума скотного двора, созданного Петти, Кэмпбеллом и Делом Шенноном: «Здравствуйте, слушатели CD. Мы подошли к той точке, когда слушателям кассеты или пластинки придётся встать или сесть чтобы перевернуть запись. Из справедливости по отношению к этим слушателям, мы заберём несколько секунд, прежде чем начать вторую сторону. <…Пауза…> Спасибо. Вот вторая сторона.»

Участники записи 
 Том Петти — вокал, акустическая гитара, электрогитара, бубен
 Майк Кэмпбелл — гитара, мандолина, бас-гитара, слайд-гитара, добро, клавишные
 Джефф Линн — бас-гитара, электрогитара, клавишные, бэк-вокал
 Фил Джонс — ударные, перкуссия
 Приглашённые музыканты
 Джордж Харрисон — акустическая гитара, бэк-вокал («I Won’t Back Down»)
 Рой Орбисон — бэк-вокал («Zombie Zoo»)
 Хоуи Эпштейн — бэк-вокал («I Won’t Back Down», «Love Is a Long Road»)
 Бенмонт Тенч — фортепиано («The Apartment Song»)
 Джим Келтнер — барабаны, маракасы, бубен («Love Is a Long Road»)
 Келси Кэмпбелл — бэк-вокал («Zombie Zoo»)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы 1989 года
Альбомы Тома Петти
Альбомы MCA Records
Альбомы, спродюсированные Джеффом Линном
Альбомы, спродюсированные Томом Петти
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders